En Pologne, Krępica peut désigner :

 Krępica, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Krępica, un village dans la voïvodie de Mazovie.